Masters of Chant Chapter V é o sexto álbum de Gregorian, o sétimo se considerar o álbum Sadisfaction.

Note que o álbum The Dark Side foi lançado na Oceania sob o nome de Masters of Chants V. Apesar do título alterado, a Oceania lançou The Dark Side com a adição da música Engel.

Faixas 
 "Heroes" (David Bowie)
 "Comfortably Numb" (Pink Floyd)
 "Send Me an Angel" (Real Life)
 "Silent Lucidity" (Queensrÿche)
 "Lady in Black" (Uriah Heep)
 "The Forest" (Gregorian)
 "A Weakened Soul"
 "Lucky Man" (Emerson, Lake and Palmer)
 "Stop Crying Your Heart Out" (Oasis)
 "We Love You" (The Rolling Stones)
 "Boulevard of Broken Dreams" (Green Day)
 "The Unforgiven (canção)" (Metallica)
 "I Feel Free" (Cream)

Álbuns de 2006
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio